One More Time peut faire référence à :

Musique

Album 

 One More Time, un album de Count Basie sorti en 1959.

Groupe 

 One More Time, un groupe suédois formé en 1992.

Chanson 

 One More Time, une chanson de The Clash, sortie en 1980 ;
 One More Time, une chanson du groupe Daft Punk sortie en 2000 ;
 One More Time, une chanson du groupe The Cure, sortie en 1987 sur l'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me ;
 One More Time, une chanson de HammerFall, sortie en 2011.

Cinéma 

 One More Time, un film américain de Jerry Lewis sorti en 1970 ;
 One More Time, un dessin animé créé en noir et blanc, de la série Merrie Melodies sorti en 1931 ;
 One More Time, un film expérimental de Daniel Pommereulle avec Deborah Dixon sorti à Paris à la galerie Claude Givaudan en 1967 ;
 One More Time, un drame américain de Robert Edwards, sorti en 2016.

Voir aussi